President’s House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 President’s House (Tempe, Arizona), ID-Nr. 85000054
 President’s House (Arkansas), ID-Nr. 82000816
 President’s House (Athens, Georgia), ID-Nr. 72000380
 President’s House (Newton, Massachusetts), ID-Nr. 80004758
 President’s House (Princeton, New Jersey), ID-Nr. 71000504
 President’s House (Albuquerque, New Mexico), ID-Nr. 88001543
 President’s House (Tiffin, Ohio), ID-Nr. 79002768
 President’s House (Commerce, Texas), ID-Nr. 01001264
 President’s House at Texas College in Tyler, Texas, ID-Nr. 07000131